Saint-Orens est une commune française du département du Gers en région Midi-Pyrénées.
 Saint-Orens, ancienne commune française des Landes, aujourd'hui intégrée à Saint-Perdon
 Saint-Orens, ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, aujourd'hui intégrée à Villelongue
 Saint-Orens-Pouy-Petit : commune française du département du Gers
 Saint-Orens-de-Gameville : commune française du département de la Haute-Garonne

Homonymie de toponyme